Bunkers puede referirse a:

 un búnker, construcción de uso militar; o
 Los Bunkers, una banda de rock chilena.